Красная книга Республики Татарстан () — это официальный документ, издаваемый в соответствии с законодательством Республики Татарстан. Он содержит сведения о численности, распространении, и состоянии охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, а также о причинах исчезновения и мероприятиях по их сохранению и воспроизведению.

История 
Первое издание Красной книги вышло в 1995 году в соответствии с Решением Кабинета Министров Республики Татарстан (постановление № 615 от 25.10.93 г.). В первое издание были включены: 32 вида редких млекопитающих, 85 видов птиц, 4 вида рептилий, 2 вида амфибий, 9 видов рыб, 107 видов беспозвоночных животных, 398 видов цветковых растений, голосеменных 1 вид, папоротники, 6 видов плаунов, 2 вида хвощей, 15 видов мхов, 22 вида водорослей, 24 вида лишайников, 34 вида грибов.

Через 10 лет список был уточнен и видоизменён: 258 видов позвоночных и беспозвоночных животных (млекопитающих — 34, птиц — 84, рептилий — 5, амфибий — 3, рыб — 10, беспозвоночных — 122 вида), 377 видов растений (цветковые — 290, голосеменные — 1, папоротниковидные — 11, хвощевидные — 1, плауновидные — 6, мохообразные — 24, водоросли — 20, лишайники — 24) и 40 видов грибов.

В 2009 году Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан (от 22 июня 2009 г. № 419) охраняемый список был сокращён и в обновлённом виде он состоит из 595 видов растений, грибов и животных (включая 214 видов животных).

Третье издание Красной книги вышло в 2016 году и включает 612 видов, из них: 224 вида животных (млекопитающих — 33, птиц — 66, рептилий — 4, амфибий — 3, рыб — 10, беспозвоночных — 108), 316 видов растений (цветковые — 252, голосеменные — 1, папоротниковидные − 11, хвощевидные — 1, плауновидные — 6, мохообразные — 34, водоросли — 11), 24 вида лишайников и 48 видов грибов.

Категории редкости видов 
Растения и грибы
 0 — вероятно исчезнувший, нахождение на территории Республики Татарстан не подтверждено в последние 50 лет
I — находящийся под угрозой исчезновения, подвергнутый критической опасности
II — сокращающий численность, подвергнутый опасности дальнейшего ухудшения состояния и исчезновения в короткие сроки
III — редкий, уязвимый в связи с низкой численностью и малой распространенностью, часто находящийся на границе ареала
IV — неопределённый по статусу, нуждающийся в дополнительном изучении

Животные
 0 — вероятно исчезнувшие, нахождение которых на территории Республики Татарстан не подтверждено в последние 100 лет (беспозвоночные) или 50 лет (позвоночные)
 I — находящиеся под угрозой исчезновения, численность которых сократилась до критического уровня, а сохранение их требует осуществления специальных мер
 II — неуклонно сокращающие численность, что в недалеком будущем может обусловить угрозу их исчезновения
 III — редкие, которые встречаются в небольших количествах и/или на ограниченных территориях
 IV — неопределенные по статусу, численность и состояние которых вызывают озабоченность, но недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из вышеуказанных категорий
 V — восстановленные или восстановившиеся, состояние которых под воздействием естественных причин или благодаря принятым мерам не вызывает более опасений, но они ещё не подлежат промысловому использованию, а их популяции нуждаются в постоянном контроле

Список видов 
1. Животные

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или красноватый

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
2. Растения

3. Грибы

Примечания

Литература 
Издания Красной книги

Ссылки 
 Красная книга Республики Татарстан на сайте Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

Татарстан
Право Татарстана
Природа Татарстана